Зидихум () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре. Подчиняется управлению Шлаубеталь.  Занимает площадь 73,00 км². Официальный код — 12 0 67 458.

Коммуна подразделяется на 3 сельских округа.

Население

Примечания 

Города Бранденбурга